Радим Грушка (; род. , Всетин, Чехословакия) — чешский хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
Воспитанник ХК «Всетин», в котором выступал с 1999 по 2006 годы. В сезоне 2003-2004 годов выступал за молодежную сборную Чехии на чемпионате мира.

За свою карьеру успел поиграть за клубы: ХК «Всетин», «Слезан» (Опава), ХК «Оломоуц», ХК «Гавиржов», ХК «Скалица», ХК «Витковице», «Энергия» (Карловы Вары), «Млада Болеслав», ХК «Кошице», ХК «Жилина», ХК «Нове Замки».

В составе ХК «Витковице» выступал на престижном Кубке Шпенглера в 2011 и 2012 годах.

Достижения 

 Серебряный призер чемпионата Чехии 2010

Примечания

Ссылки 
 Радим Грушка на сайте eliteprospects.com
 Радим Грушка на сайте hockeydb.com

Хоккеисты Чехии
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Слезан»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Нове Замки»
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»